

Geografia
 Hong – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Høng – comune soppresso danese, oggi parte di Kalundborg

Persone
Bai Hong – attrice e cantante cinese
Eun Ah Hong – arbitro di calcio sudcoreana
Han Hong – cantante e compositrice cinese
James Hong – attore, doppiatore e regista statunitense
Jiang Hong – ex calciatore cinese
Liu Hong – atleta cinese
Ni Hong – schermitrice cinese
Qi Hong – calciatore e giocatore di calcio a 5 cinese
Qian Hong – ex nuotatrice cinese
Qiao Hong– tennistavolista cinese.
Xu Hong – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 cinese
Zhang Hong – pattinatrice di velocità su ghiaccio cinese

Altro
15627 Hong – asteroide della fascia principale